22 lutego 2015 rozegrano mecz dziewiątej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju z roku 2014, B36 Tórshavn, oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2014, Víkingur Gøta. Drugi raz z rzędu puchar przypadł graczom z Norðragøta.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
2015 na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych